Bertola se poate referi la:
 Clody Bertola, actriță română
 46392 Bertola, un asteroid din centura principală de asteroizi